Ла Ринконада има више значења:

 Ла Ринконада (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ла Ринконада, Ла Ескондида (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ла Ринконада (Калвиљо), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ла Ринконада (Хесус Марија), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ла Ринконада (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Ринконада (Текате), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Ринконада (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Ринконада (Мулехе), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Ринконада (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Ринконада (Кастањос), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Ринконада (Куатро Сијенегас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Ринконада (Аматенанго де ла Фронтера), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Ринконада (Анхел Албино Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Ринконада (Беља Виста), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Ринконада (Бериозабал), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Ринконада (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Ринконада (Хименез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Ринконада (Хуарез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Ринконада (Сатево), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Ринконада (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Ринконада (Назас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Ринконада (Сантијаго Папаскијаро), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Ринконада (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Ринконада, Ла Лабор (Топија), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Ринконада (Окампо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Ринконада (Тепеапулко), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Ринконада (Тлавилтепа), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Ринконада (Земпоала), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Ринконада (Зимапан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Ринконада (Чималтитан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Ринконада (Халостотитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Ринконада (Виља Пурификасион), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Ринконада (Сан Мартин де Болањос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Ринконада (Ваље де Хуарез), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Ринконада, Ел Ринкон Верде (Виља Гереро), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Ринконада (Сан Симон де Гереро), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ла Ринконада (Текискијак), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ла Ринконада (Тултепек), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ла Ринконада (Замора), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Ринконада, Ла Норија (Санта Марија дел Оро), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Ринконада (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Ринконада (Баиа де Бандерас), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Ринконада (Сан Хуан Лачигаља), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Ринконада (Сан Педро Тотолапам), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Ринконада (Сан Хуан Баутиста Ваље Насионал), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Ринконада (Тевизинго), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Ринконада (Кадерејта де Монтес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ла Ринконада (Седрал), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Ринконада (Ариспе), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Ринконада (Ногалес), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Ринконада (Анхел Р. Кабада), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Ринконада, Басурерос (Хименез дел Теул), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ла Ринконада (Хучипила), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ла Ринконада (Перу)